АО «Салаватстекло» — акционерное общество, занимающееся производством технического стекла, крупнейшее предприятие в России по производству оконного стекла (30 % рынка российского стекла).

Штаб-квартира предприятия находится в городе Салавате, на Индустриальной улице, д. 18.

История 
Строительство Салаватского завода технического стекла (СЗТС) началось в 1960 году по постановлению Совета Министров СССР от 9 февраля 1956 года. В 1962 году строительство было закончено.

Первая продукция завода — штапельное стекловолокно.  Затем почти каждый год осваивались производства новых изделий из стекла:  1963 год — оконное стекло, стеклоплитка, 1964 год — витринное стекло, сталинит, силикат натрия, 1967 год — аквариумы, 1968 год — узорчатое стекло, 1968 год — коврово-мозаичные плитки, 1969 год — армированное листовое стекло,  1970 год — зеркальные изделия. В дальнейшем на заводе производилась посуда, термосы, стеклопакеты, призматические зеркала, многослойное стекло — триплекс.

В 1993 году производственное объединение «Салаватстекло» было реорганизовано в акционерное общество открытого типа.

В 2010 году ОАО «Салаватстекло» и ОАО «Саратовстройстекло» объединились.

Собственники и руководство 
Директор предприятия с 1960 по 1980 годы - Сескутов, Юрий Васильевич.
Генеральный директор предприятия Агуреев Сергей Алексеевич (1968 г. р.). Количество акционеров — 5708. Размер уставного капитала предприятия на дату окончания последнего отчетного квартала 13 507 263 руб.
Основным владельцем Салаватстекло является бизнесмен и миллиардер Радик Султанов
 .

Листинг на биржах 
Количество акций 19 934 171 штука. Номинальная стоимость каждой акции 10 руб.

Основной торговой площадкой для обычных и привилегированных акции компании является фондовая биржа РТС. С августа 2008 года голосующие акции также представлены в секторе MICEX Discovery «Открытия фондового рынка» Московской межбанковской валютной биржи.

Продукция предприятия 

Оборудование для нефтегазодобывающей, нефтехимической и химической промышленности.
 листовое стекло
 низкоэмиссионное, солнцезащитное и многофункциональное стекло
 стекло многослойное строительного назначения
 силикат натрия растворимый
 жидкое стекло
 стеклопакеты
 стеклотара
 автостекло
 пулестойкое стекло
Основной продукцией, выпускаемой ОАО «Салаватстекло», является листовое стекло. Листовое стекло составляет около 80 % объёмов продаж, другие виды продукции — 20 % (автомобильное стекло, стеклотара, стеклопакеты, силикат натрия растворимый и стекло натриевое жидкое, теплозвукоизоляционные материалы).

Показатели деятельности 
Выручка в 2009 г. — 3 771 861 руб. (9 месяцев 2010 г.).

Рост выручки за 9 месяцев 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года составил 131,5 %:
 за счёт увеличения объёмов — 49,3 млн. руб. или 101,7 %;
 за счет роста цен — 854,6 млн. руб. или 129,8 %.

Примечания

Литература 
 
 С. А. Агуреев, В. И. Литвин, В. Д. Токарев "ОАО "Салаватстекло" выходит на европейский уровень" журнал Стекло и керамика. - 2008. - N 5. - С. 3-4 : 4 фот. ISSN 0131-9582.
 "Салават". Серия "Города нашей республики". Уфа. Башкирское книжное издательство. 1965.

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Энциклопедия Башкирии. Статья Салаватстекло
 газета Труд
 https://web.archive.org/web/20040904060257/http://www.corp-gov.ru/bd/db.php3?db_id=1095&base_id=3
 Газета Республика Башкортостан №167 от 02.09.09
 Справочник города Салавата - СалаватИнформ

Предприятия Башкортостана
Предприятия Салавата
Салаватстекло